es uno de los personajes principales en los animes y mangas de Ghost in the Shell. Es uno de los mejores y más hábiles combatientes de la Sección 9, y es el tercero al mando tras Aramaki y la mayor Motoko Kusanagi.

Personalidad
La caracterización de Batou en el manga, y de los demás miembros de la Sección 9, es de un personaje más símpático que en las películas del mismo nombre. Batou bromea frecuentemente con Motoko, Togusa, las Tachikomas y la mayoría de los personajes con los que se cruza.
En la película Ghost in the Shell aparece más reservado e introvertido que en sus homólogos del manga y la serie de anime. Especialmente en Ghost in the Shell 2: Innocence, Batou aparece aún más distante y reservado.

Manga Ghost in the Shell
Batou apareció originalmente en el manga escrito por Masamune Shirow de 1989 a 1991. Su aspecto y el estilo de vestimenta varía considerablemente a lo largo de la serie.

En Ghost in the Shell 2: Man/Machine Interface su cabeza está rapada, y aparece vestido con un traje negro. Su sentido del humor permanece intacto.

Películas de Ghost in the Shell
El Batou de las películas de Mamoru Oshii es muy diferente de la de las dos series, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG. En la primera película y su secuela Batou es mucho más reservado, introvertido y brusco. En la primera película, Batou se representa con un pelo de color blanco y corte similar al del manga, mientras que en la segunda película Batou tiene el pelo recogido en una cola de caballo como en las series de SAC.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
En las dos temporadas del anime tiene una personalidad que se acerca más a la del manga. Bromista y divertido pero a la vez duro y reservado. Batou muestra ira ante la injusticia y la crueldad, hasta el punto de parecer impulsivo a veces. En algunos momentos se muestra duro con los miembros nuevos de la Sección 9, como Togusa, bromeando con el constantemente.

A veces muestra excesiva preocupación por la mayor. Ambas temporadas del anime, como las películas, apuntan a una cierta tensión romántica entre los dos, sobre todo cerca del final de ambas temporadas. Esta tensión también se puede observar en la OVA Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society, donde Batou admite que ha estado cubriendo a la mayor en los casos anteriores al Titiritero. La película se cierra con Batou y la mayor juntos, aunque es improbable que este gesto signifique cualquier tipo de relación entre los dos, más allá del afecto mutuo.

Batou había servido en el ejército antes de entrar en la sección 9. La mayor parte de su cuerpo está compuesto de prostéticos, sus ojos prostéticos son parte del equipo expedido a los agentes de las Fuerzas Especiales Ranger. A pesar de esto, Batou levanta pesas como hobby. Su unidad participó en la IV Guerra Mundial y fue enviado a América del Sur para realizar unas acciones que consistían en ganar la confianza de los la gente del territorio y llevar a cabo crímenes de guerra, extendiendo el terror y el caos en las filas enemigas.

En el episodio 1.16, Batou dice que está casado y tiene un hijo de 6 años de edad, pero su misión era espiar a un boxeador profesional llamado Zaitsev, es evidente que esto era parte de una falsa historia que utilizaba como tapadera para que no se descubriera su espionaje. La mujer en la imagen que se supone que es su esposa se parece a la Mayor, y el hijo que lleva parece la hija de Togusa, esta foto aparece de nuevo en otro episodio siendo examinada por las Tachikomas, pero esta vez son Togusa y su esposa en lugar de la Mayor y Batou.

En Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Batou es el favorito de las Tachikomas, por tratarlas con un afecto especial a pesar de tratarse de simples máquinas con inteligencia artificial. Tiene incluso su Tachikoma personal, negándose a utilizar cualquier otro en las misiones y tratándolo con aceites orgánicos, ambos hábitos terminan trayéndole problemas. Más tarde, en otro capítulo las tachikomas desarrollan su inteligencia artificial rápidamente, lo que se atribulle a fallos en los chips debido a los aceites que utiliza Batou.

Batou es el segundo miembro de la Sección 9 contratado por el comandante, precedido por Ishikawa y seguido por Saito. Batou también tiene el mismo corte de pelo que en la segúnda película. En Stand Alone Complex, el arma estándar de Batou es una BDA9 Browning FN personalizada .45 ACP, no la M5 Seburo 5,45 mm, pistola estándar de la Sección 9.

Referencias 

Personajes de manga y anime
Personajes de Ghost in the Shell
Cyborgs ficticios
fr:Liste des personnages de Ghost in the Shell#Batou